MFD může být:

 multifunkční displej
 Mladá fronta DNES
 megafarad